Fildes ist der Familienname folgender Personen:
 Luke Fildes (1844–1927), britischer Maler
 Paul Fildes (1882–1971), britischer Mikrobiologe und Pathologe

siehe auch:
 Fildes-Halbinsel, Halbinsel von King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln
 Fildes Point, Landspitze im Südosten von Deception Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln
 Fildes Strait, Meerenge im Archipel der Südlichen Shetlandinseln